Premier League 2020/21 steht für:

 Premier League 2020/21
 Premier League (Äthiopien) 2020/21
 Djibouti Premier League 2020/21
 Ghana Premier League 2020/21
 Hong Kong Premier League 2020/21
 Maltese Premier League 2020/21
 Sierra Leone Premier League 2021/22
 Tanzania Premier League 2020/21
 Zambian Premier League 2020/21